

Film e TV 
 Angela Poggi – personaggio della soap opera Un posto al sole
 Costantino Poggi – personaggio della soap opera Un posto al sole

Geografia 
 Poggi, ex comune italiano, aggregato nel 1923 a Imperia
 Poggi del Sasso, frazione del comune di Cinigiano, (provincia di Grosseto)

Persone 
 Alessandro Poggi (1961) – giornalista e personaggio televisivo italiano
 Andrea Poggi (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Alfredo Poggi (1881-1974) – filosofo e politico italiano
 Ansaldo Poggi (1893-1984) – liutaio italiano
 Antonio Poggi (1806-1875) – tenore italiano
 Bartolomeo Poggi (1901–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Carlo Poggi (1923-1997) – vescovo cattolico italiano
 Cesare Poggi (1948) – pianista e compositore italiano
 Daniela Poggi (1954) – attrice e conduttrice televisiva italiana
 Dario Poggi (1909–...) – bobbista italiano
 Dino Poggi (1914-1999) – calciatore italiano, di ruolo ala destra. 
 Enrico Poggi (1812-1890) – politico italiano
 Enrico Poggi (1908-1976) – velista italiano medaglia d'oro ai Giochi olimpici di 
 Fabrizio Poggi (1958) – cantautore e armonicista blues italiano
 Ferdinando Poggi (1902-1986) – architetto italiano
 Fernando Poggi (1979) – giocatore di calcio a 5 argentino, di ruolo portiere
 Gianni Poggi (1921-1989) – tenore italiano
 Giorgio Poggi (1981) – velista italiano
 Giovanni Poggi (1880-1961) – storico e museologo italiano
 Gipo Poggi, propr. Ernesto Matteo Poggi (1913-1992) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Giuseppe Poggi (1811-1901) – architetto e ingegnere italiano
 Guglielmo Poggi (1991) – attore italiano
 Lorenzo Poggi (1905-1978) – ingegnere e fisico italiano
 Luigi Poggi (1917-2010) – cardinale italiano
 Luigi Poggi (1906-1972) – velista italiano medaglia d'oro ai Giochi olimpici di 
 Luigi Poggi (1911-1944) – calciatore italiano
 Louis Poggi (1984) – calciatore francese, di ruolo centrocampista
 Massimo Poggi (1908-1976) – dirigente sportivo italiano, presidente del Genoa dal 1946 al 1950
 Nicolò Poggi (1865-1915) – ceramista italiano
 Paolo Poggi (1971) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Pierfrancesco Poggi (1953) – drammaturgo, attore e cantautore italiano
 Rosolino Poggi (1863-1940) – generale italiano
 Simone Maria Poggi (1685-1749) – drammaturgo e poeta dello Stato Pontificio
 Tito Poggi (1857-1944) – agronomo, docente e politico italiano
 Uberto Poggi (anche noto come Poggio, Marzo 1058) – cardinale italiano di Poggio a Caiano
 Ugo Poggi (1929-2008) – imprenditore italiano e presidente della ACF Fiorentina nel 2002
 Vincenzo Poggi (...–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Vittorio Poggi (1833-1914) – avvocato, giornalista, militare, patriota e archeologo italiano

Cognomi composti 
 Giuseppe Poggi Longostrevi (1936-2000) – medico e dirigente d'azienda italiano
 Nenne Sanguineti Poggi, propr. Nenne Maria Franca Poggi (1909-2012) – artista, pittrice e giornalista italiana
 Salvatore Gallo Poggi (1875-1968) – avvocato e politico italiano, sindaco di Catania
 Wolfango Peretti Poggi (1926-2017) – pittore italiano

Altro 
 Palazzo Poggi – edificio di Bologna, ospita la sede centrale dell'Università
 Museo di palazzo Poggi – museo universitario di Bologna, sito nell'omonimo palazzo
 Piazza Giuseppe Poggi – piazza storica di Firenze
 Villa Poggio – nucleo storico di Villa Balestra nel quartiere Pinciano a Roma, di Giovanni Poggio (citato anche come "Poggi")

Pagine correlate 
 Poggio